

Geografia

Italia
Serino – comune della provincia di Avellino
Serino – frazione del quartiere genovese di Bavari

Persone
Nicola Serino – sindacalista italiano

Altro
 Serino - genere di uccelli
 Clan Serino – clan camorristico